Khadako (voornaam), Nenetse meisjesnaam
 Khadako (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam